Guy Standing – economista britannico
 Guy Standing – attore inglese
 Herbert Standing – attore britannico
 Jack Standing – attore inglese teatrale e cinematografico
 Joan Standing – attrice inglese
 John Standing – attore britannico
 Percy Standing – attore inglese
 Wyndham Standing – attore inglese

Pagine correlate
 Last Man Standing
 Still Standing